Вершина мира может означать:

Кинофильмы США 
  — 1925 года.
  — 1955 года.
  — 1997 года.

Музыка 
Альбомы
  — 1973, певица Линн Андерсон.
  — 2012, группа .

Песни
 Вершина мира — 1973, группа The Carpenters.
 Вершина мира — 1991, группа Van Halen.
  — 1998, группа Chumbawamba.
  — 1998, певица Брэнди.
  — 2003, группа Dixie Chicks.
  — концертный тур группы.
  — альбом тура.
  — видео о туре.
  — 2011, дуэт The Cataracs.
  — 2012, певец .
  — 2013, певица Бриджит Мендлер.
  — 2015, певец Тим Макгро.

Географические объекты 
 Вершина мира — шоссе в Юконе (Канада) и на Аляске (США).
  — поселение в Аризоне (США).

«На вершине мира» 
  — альбом (1995) дуэта 8Ball & MJG.
  — песня (2007) Эдсилии Ромбли.
  — песня (2013) группы Imagine Dragons.

«Сидя на вершине мира» 
  — песня (1925)  на стихи  и .
 Сидя на вершине мира — песня (1930) группы Mississippi Sheiks.
  — альбом (1973) Дина Мартина.
  — альбом (1998) Лиэнн Раймс.
  — песня (2012) Дельты Гудрем.

См. также 
 Список высочайших вершин Земли
 Джомолунгма — высочайшая вершина Земли, «Вершина мира».
 Крыша мира